

Geografia 
 Sakurai – città giapponese della prefettura di Nara

Astronomia 
 11280 Sakurai – asteroide
 Oggetto di Sakurai – stella variabile nella costellazione del Sagittario

Persone 
 Jun John Sakurai – fisico giapponese naturalizzato statunitense
 Masahiro Sakurai – autore di videogiochi giapponese
 Takahiro Sakurai – doppiatore giapponese
 Yukio Sakurai – astronomo giapponese

Altro 
 Ryoko Sakurai – personaggio del manga Great Teacher Onizuka
 Premio Sakurai – premio assegnato per ricerche nel campo della fisica delle particelle